Карл Агард: Агард, Карл Адольф (1785—1859) — шведский ботаник, богослов.
 Агард, Карл Фредерик (1833—1895) — датский художник и график.